Schellenbergalm bezeichnet folgende geographische Objekte:

in Deutschland
 Schellenbergalm (Bayrischzell), eine Alm bei Bayrischzell im Mangfallgebirge

in Österreich
 Schellenbergalm (Fügenberg), eine Alm auf dem Gemeindegebiet von Fügenberg in Tirol